

Куба 
 Матанзас (провінція) — провінція республіки Куба.
 Матанзас — столиця провінції Матанзас.

США 
 Матансас (річка) — Флорида.
 Матансас (бухта)